Dethier ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Dethier (* 1959), deutsche Theater-Regisseurin
 Édouard Dethier (1885–1962), belgisch-amerikanischer Geiger und Musikpädagoge
 Gaston Dethier (1875–1958), belgisch-amerikanischer Organist und Komponist
 Monika Dethier-Neumann (* 1960), belgische Politikerin (Ecolo)
 Philipp Anton Dethier (1803–1881), deutscher Archäologe, Maler, Epigraphiker
 Victor Dethier (1892–1963), belgischer Radrennfahrer
 Vincent Dethier (1915–1993), US-amerikanischer Physiologe und Insektenkundler